Dvärgmakier kan syfta på:

 Dvärgmakier – en familj i ordningen primater, se Muslemurer

Arter
 Större dvärgmaki – en däggdjursart i släktet Cheirogaleus och familjen muslemurer
 Gaffelkronad dvärgmaki – en däggdjursart i släktet Phaner och familjen muslemurer